Hawelka steht für:

 ein Krakauer Restaurant, siehe A. Hawelka
 ein Wiener Café, siehe Café Hawelka

Hawelka ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Hawelka (1840–1894), polnischer Gastronom und k.u.k. Hoflieferant, Gründer und Betreiber des Cafés "Pod Palmą" (Unter der Palme) in Krakau
 Dennis Hawelka (1987–2017), deutscher E-Sportler
 Josefine Hawelka (1913–2005), österreichische Gastronomin, Gründerin und Betreiberin des Café Hawelka
 Leopold Hawelka (1911–2011), österreichischer Gastronom, Gründer und Betreiber des Café Hawelka
 Rudolf Hawelka (1866–1937), tschechischer Politiker, Abgeordneter der deutschen Minderheit